De CECAFA Cup 1990 was de 17e editie van de CECAFA Cup georganiseerd door de CECAFA (Confederation of East and Central Africa Football Association). Het toernooi duurde van 8 tot en met 20 december 1990 en werd gehouden in Zanzibar (Tanzania). Oeganda won het toernooi voor de vijfde keer in de geschiedenis door in de finale Soedan met 2–0 te verslaan. Tanzania werd derde.

Deelnemers

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe link 
  Officiële website van de CECAFA
  CECAFA Cup 1990 op rsssf

Voetbal in 1990
Voetbal in Tanzania
CECAFA Cup
Sportevenement in Tanzania